FIFA-wereldranglijst mannen
 FIFA-wereldranglijst vrouwen